Шлабрендорф (нем. Schlabrendorf, Schlabrendorff) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шлабрендорф, Густав (1750—1824) — немецкий филантроп, убеждённый противник Наполеона.
 Шлабрендорф, Фабиан фон (1907—1980) — немецкий военный и юрист, участник заговора с целью убийства Адольфа Гитлера.
 Шлабрендорф, Эрнст Вильгельм (1719—1769) — прусский государственный деятель.